La palabra Gaya hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Géneros botánicos 
(Apiaceae) Gaya Gaudin -- Fl. Helv. ii. 389. 1828 ; nom. illeg. (IK)
(Malvaceae) Gaya Kunth -- Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 5: 207 (ed. fol); 266 (ed. qu.). 1822 [dt. 1821; publ. Jun 1822] (GCI); Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] v. 266. t. 475, 476 (1821). (IK)
(Sterculiaceae) Gaya Spreng. -- Systema Vegetabilium 1 1824 (APNI);  Syst. Veg. (ed. 16) [Sprengel] 1: 535, 971. 1824 [dated 1825; publ. in late 1824] ; nom. illeg. (IK)

Mitología griega 
Gaya o Gea es la gran madre Tierra, la diosa más primitiva presente en la mayoría de las culturas antiguas. Según la tradición, Gaya era hija de Caos y por sí sola alumbró a Urano, el cielo, las montañas y el mar, cuya personificación es el Ponto.

Para crear al resto de las criaturas se unió a uno de sus hijos, Urano; y así nacieron los Cíclopes, los gigantes y los titanes. Sin embargo, tanto alumbramiento agotó a Gea, que al ver como Urano encerraba a los gigantes en una sima abismal, suplicó a su hijo Crono que acabara con él. Crono usó una hoz, para  mutilar los genitales de su padre, los expulsó del cielo y de ellos nació Afrodita.

Lugares 
Gaya: localidad en el departamento de Dosso, Níger.
Gaya: localidad en el estado de Kano, Nigeria.
Gaya: distrito en la India.
Gaya: ciudad en la India.

Además 

Confederación Gaya, antigua liga coreana de regiones.